Walsch steht für:

 Walsch, deutscher Name der Wałsza, Fluss im Ermland (Polen)

Walsch ist der Familienname folgender Personen:

 Neale Donald Walsch (* 1943), US-amerikanischer Autor

 Markus Walsch (Pseudonyme Karl Auer und Rudi Vogel), deutscher Moderator und Komiker 
 Werner Walsch (1930–2011), deutscher Mathematikdidaktiker

Siehe auch:
 Welsche (auch Walsche), abwertende Bezeichnung für einige Völker
 Walch
 Walsh